Les RABe 526 sont des rames des CFF et de sa filiale Thurbo SA, faisant partie de la famille des Stadler GTW.

Technique 

Les RABe 526 sont soit en configuration 2/6, soit deux voitures-pilote encadrant un élément moteur (configuration d'essieux 2’+Bo’+2’), soit comprenant une caisse intermédiaire supplémentaire, pour une disposition d’essieux 2/8 (2’+Bo’+2’+2’).

RABe 526 CFF 

Construites initialement pour les Transports régionaux du Mittelland (RM) en 2003 et 2004, les RABe 526 ont rejoint le parc moteur BLS lors de la fusion des deux entreprises le . Les CFF ont racheté au BLS l'ensemble de la série, soit 13 rames, pour le changement d'horaire du , afin de desservir les lignes de l'Arc jurassien pour lesquelles elles se montrent mieux adaptées que les RBDe 560 « Domino ».

À l'horaire 2014, elles assurent les services RegioExpress et Regio sur les lignes :
 Bienne – Sonceboz-Sombeval – La Chaux-de-Fonds
 Sonceboz-Sombeval – Moutier
 Bienne - Moutier – Soleure

RABe 526 Thurbo

RABe 526 Seelinie 

 Seelinie pour Ligne du Lac Kreuzlingen – Romanshorn – Rorschach

Les 10 premières rames ont été construites pour le Mittelthurgaubahn (MThB) en 1998 ; elles furent parmi les toutes premières rames GTW. À la faillite du MThB le , elles furent incorporées au parc Thurbo. De configuration 2/6, elles sont reconnaissables à leur face frontale anguleuse. En outre, elles ne disposent pas d'attelage automatique aux extrémités, et doivent donc être attelées manuellement entre elles.

RABe 526 AK et AKL 

 AK pour automatische Kupplung, attelage automatique
 AKL pour automatische Kupplung, Langer GTW, GTW long, avec caisse supplémentaire (disp. 2/8)

Pour l'exploitation du réseau express régional saint-gallois par Thurbo, ce ne sont pas moins de 80 rames (51 2/6 et 29 2/8) qui seront livrées entre 2003 et 2007, en plus des 10 rames Seelinie. En 2008, 10 rames 2/6 seront transformées en 2/8 par adjonction d’une caisse intermédiaire, augmentant la capacité de 110 voyageurs. Enfin, 15 nouvelles rames 2/8 sont livrées à partir de 2012.

33 rames 2/6 (719 à 751) sont équipées d'un second pantographe à archet large de  afin de pouvoir circuler sous caténaire allemande (contre  pour la Suisse). Elles sont ainsi aptes à rouler sur la ligne DB de Schaffhouse à Singen (Hohentwiel).

Tableau des rames

Modélisme ferroviaire 

Les RABe 526 ont été reproduites par HAG (échelle HO) et Piko (échelles HO et N).

Références 
 Sur www.stadlerrail.com :
 Fiche des 526 des RM
 Fiche des 526 du MThB
 Fiche des 526 Thurbo

 Sur www.thurbo.ch :
 Fiche des 526 Seelinie
 Fiche des 526 AK
 Fiche des 526 AKL

Automotrice CFF
Automotrice 15 kV
Automotrice de Suisse
Stadler GTW